Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 1994 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 28 augustus 1994 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Sugo